Dron este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Dumitru Dron (1893–1977), politician moldovean, membru al Sfatului Țării.
 Elena Dron (1897–1989), inginer român.
 Dorin Dron (1920–1994),  actor și regizor român.